(333) Бадения () — астероид главного пояса, который был открыт 22 августа 1892 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберга и назван в честь региона Баден, на юго-западе Германии.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Гигеи
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь географических объектов